Розгон — фамилия. Известные носители:

 Розгон, Виталий Викторович (род. 1980) — украинский футболист.
  (род. 1965) — чешский футболист.
 Розгон, Надежда Ивановна (род. 1952) — советская гребчиха.